Это последующий список победителей и номинантов на премию MTV Movie & TV Awards за лучшее исполнение в шоу (). Эта категория дебютировала в 2017 году, когда церемония начала совместные отмечания кино и телевидения под названием «Лучший актёр в шоу» ().

Победители и номинанты

2010е

2020е

Множественные победы и номинации
Следующие лица получили несколько побед:

Следующие лица получили несколько номинаций:

Примечания

Исполнение в шоу